Флаг муниципального образования Прире́ченский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 февраля 2012 года решением Приреченского сельского Совета депутатов от 17.02.2012 № 18-61р и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7539.

Флаг Приреченского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище малинового цвета, с отношением ширины к длине 2:3. На полотнище — вилообразный крест голубого цвета, узко окаймлённый белым цветом (общая ширина плеча — 1/5 ширины полотнища, ширина каймы 1/45 ширины полотнища, средняя линия диагональных плеч делит края полотнища в отношении 3:1). Под крестом пять (1, 2, 2) жёлтых камней с острыми и круглыми выступами попеременно (камни из герба Приреченского сельсовета). В середине полотнища внизу (под камнями) часть чёрного шара (высота этой части — 1/2 ширины полотнища, радиус шара — 1/4 ширины полотнища), по верхнему краю которого — жёлтая кирка с ручкой».

Обоснование символики 
Символика флага Приреченского сельсовета многозначна:

— вилообразный голубой крест — символизирует слияние рек Чулым и Ужурки, на стрелке которых расположен Приреченский сельсовет. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения;

— пять камней — символ пяти населённых пунктов, составляющих единое поселение — посёлки Приреченск, Арабкаево, Белопольск, Черноозерск и деревня Парилово. Камни и горняцкая кирка — символизируют фирму «УЖУРГИПС», отделение которого расположено в посёлке Приреченск, и которое ведёт добычу гипсового камня на территории сельсовета. Камень — символ твёрдости, долговечности, постоянства, величественности форм;

— чёрный шар — говорящий символ озера Чёрного и посёлка Черноозерск. Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность;

— малиновый цвет полотнища — символизирует древность этих земель богатых археологическими находками, в том числе поселений скифского времени (VII—II века до н. э.). Малиновое полотнище Приреченского сельсовета созвучно с малиновым цветом флага Ужурского района, указывая на дружеские отношения двух муниципальных образований. Малиновый цвет (пурпур) также символ власти, славы, почёта, благородства происхождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания